Турецька Національна Ліга 1959  — 1-й сезон професіонального чемпіонату Туреччини з футболу. Змагання прийшли на зміну Кубку Федерації Туреччини. Перший сезон складався із 16 клубів, які були розділені на дві групи по 8 команд. Переможці груп розіграли у двоматчевому протистоянні титул чемпіона. Титул здобув Фенербахче.

Учасники

Біла група 

Позначення:

Результати

Червона група 

Позначення:

Результати

Фінал

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/14 червня 1959

|}

Перший матч

Повторний матч

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1959
Туреччина